Åskbollen kan syfta på:

 Åskbollen (roman) – den nionde i en serie romaner om agenten James Bond
 Åskbollen (film) – en brittisk actionfilm från 1965
 Åskbollen (stol) – en svängbar fåtölj